U-Bahnhof Duomo steht für:

 U-Bahnhof Duomo (Mailand)
 U-Bahnhof Duomo (Neapel)